Die Flusskreuzfahrtschiffe der Dmitriy Furmanov-Klasse (, dt. Transkription: Dmitri Furmanow), welcher auch als Projekt 302 oder BiFa 129 M (Binnenfahrgastschiff 129 Meter) bekannt war, sind fluss- und kanalgängige Binnenpassagiermotorschiffe großer Bauart. Die Klasse ist benannt nach dem ersten Schiff der Klasse, das den Namen des Schriftstellers Dmitri Furmanow trägt.

Geschichte 
Die  Flusskreuzfahrtschiffsserie wurde von 1983 bis 1991 hergestellt. Der VEB Elbewerften Boizenburg/Roßlau in Boizenburg baute Schiffe eigenen Entwurfs, da in der UdSSR entsprechende Baukultur fehlte, 1973 von MinRechFlot als Projekt 301 bestätigt und danach modifiziert, in vier Nr. 1 bis 6 (302 I); 8 bis 21 (302 II); 22 bis 23 (302M); 24 bis 27 (302MK) sich leicht durch äußere Gestaltung unterscheidenden Serien. Das letzte, 28. Schiff, die Vladimir Vysotskiy (Владимир Высоцкий), dt. Transkription: Wladimir Wyssozki) wurde nicht fertiggestellt. Mit 27 gebauten Einheiten zählt der Typ zu den erfolgreichsten Entwürfen dieser Art. Die Namensgebung war mit wenigen Ausnahmen auf Persönlichkeiten begrenzt. Eingesetzt waren die Schiffe durch Nord-West- (Северо-Западное), Wolga- (Волжское), Moskwa- (Московское), Weißmeer-Onega- (Беломоро-Онежское), Wolga-Don- (Волго-Донское), Kama- (Камское) und Amur- (Амурское) Flussreedereien (речное пароходство) in Russland und China sowie die Dnepr-Reederei (Днепровское пароходство) in der Ukraine vorwiegend auf Binnendiensten der Flüsse Wolga, Kama, Don, Amur, Jangtsekiang und Dnepr einschließlich der Küste des Schwarzen Meeres. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sind die Schiffe in die Hände von russischen und ausländischen Privatfirmen gelangt. Drei Schiffe vom Projekt 302MK: Arkadiy Gaydar (Аркадий Гайдар), Konstantin Stanyukovich (Константин Станюкович) und Aleksandr Grin (Александр Грин) wurden wegen Geldmangels nach China verkauft und dort umbenannt: Xian Na (en. Princess Sheena), Xian Ni (en. Princess Jeannie) und Xian Ting (en. Princess Elaine). Die Projekte 302M und 302MK unterscheiden sich vom Projekt 302 durch das nach vorne verschobene Steuerhaus, Passagierplätze auf dem Sonnendeck und fehlende Fenster im Kinosaal.

Technik 
Die einzelnen Schiffe unterscheiden sich, je nach Variante, durch kleinere Unterschiede in der Schiffsgröße, die Ausrüstung mit verschiedenen Motorenbaumustern und anderen Besonderheiten, mit denen sie auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt wurden. Dabei wurden die Schiffe komplett modernisiert und für neue Verhältnisse umgebaut, wobei die Zahl der Passagierplätze beträchtlich reduziert wurde. Die Schiffe verfügen über einen Dieselantrieb mit drei sowjetischen Viertakt-Hauptmotoren 6ЧРН 36/45 (ЭГ70-5) mit Turbolader.

Ausstattung 

Die Schiffe waren beim Bau mit Einzel- und Doppelkabinen sowie 1-, 2- und 3-Bettenkabinen, alle mit Waschgelegenheit, versehen. Drüber hinaus stehen zwei Restaurants und zwei Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Die Mehrbettenkabinen wurden später modernisiert, was zu einer Verringerung der Passagierkapazität und erhöhtem Reisekomfort führte.

Gemäß Entwurf wurde ein Restaurant für 180 und zweites für 80 Personen geplant. Café-Bar mit Tanzfläche für 79 Personen, Musiksalon – 66, Musiksalon mit Bar – 75, Erholungssalon – 28, universaler Kinosaal – 102, Bar – 75, Solarium mit Liegeplätzen – 100 sowie Friseursalon, Souvenirkiosk, Bibliothek, Sauna, Büffet, Telefonzelle, erste Hilfe, Sport- und Massage-Salon.

Liste der Schiffe Projekt 302 in der Ursprungs- und englischen Sprache 
In der Liste ist der Ursprungsname des Flusskreuzfahrtschiffes angegeben, die anderen Namen stehen in Klammern in chronologischer Reihenfolge:

Flusskreuzfahrtschiffe des Projekts 302:

Übersicht

Siehe auch 
 Liste von Flusskreuzfahrtschiffen

Fußnoten

Weblinks 

 Тип Дмитрий Фурманов Проекты 302, 302М, 302МК Fotoregister (russisch)
 Projekt 302M, 302MK: Zeichnungen S. 1 bis 3, Technische Daten S. 4 bis 10, Liste und Bilder S. 11 - 16 und Umbau von der Vladimir Vysotskiy S. 17 (PDF, Bibliothek des Schiff-Ingenieurs Jewgeni Leonidowitsch Smirnow; 1,5 MB) (russisch)
 Verzeichnis der Schiffe 301 + 302 (russisch)
 Technische Angaben Projekt 302 (russisch)
 Bilder der Schiffe, Projekt 302
 Zum Projekt 302
 OceanDiva auf shipspotting.com

 
Flusskreuzfahrtschiffsklasse
Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion